Годао 327 ( G327 , 327国道 ) — китайская дорога государственного значения, которая начинается в городском округе Хэцзэ (провинция Шаньдун) и заканчивается в городском округе Ляньюньган (провинция Цзянсу).

Дорога проходит через провинции Шаньдун и Цзянсу.

Общая протяженность дороги составляет 424 км.

Маршрут

См. также 
 Китайские национальные дороги
 Международная азиатская сеть

Примечания

Ссылки 

Дороги Китая